Mey steht für:

 Mey (Blasinstrument), ein Blasinstrument in der türkischen Musik
 Mey (Moselle), eine französische Gemeinde
 Castle of Mey, ein Schloss in Schottland
 Mey (Unternehmen), einen deutschen Hersteller von Unter- und Nachtwäsche aus Albstadt

Personen:
 Amandus Mey (1837–nach 1893), westpreußischer Landwirt und Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs
 Anita Mey (1912–2006), deutsche Schauspielerin
 Bernd Mey (* 1961), deutscher Architekt
 Bernhard Mey (1866–1935), deutscher Fabrikant und Kommerzienrat
 Bruno Mey (1932–2003), deutscher Diplomat
 Christian Mey (* 1937), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Chum Mey (* ca. 1930), Kambodschaner, Überlebender des Foltergefängnisses Tuol Sleng (S-21)
 Ernst Mey (1844–1903), deutscher Unternehmer
 Franz Mey (* 1952), deutscher Schauspieler
 Friederike Mey (* 1991), deutsche Politikerin (Piratenpartei)
 Fritz Mey (1904–1993), deutscher Zirkusdirektor
 Hans-Dieter Mey (* 1945), deutscher Politiker (CDU), Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln
 Hans-Georg Mey (1924–2010), deutscher Vollzugspsychologe und Kriminologe
 Hansjürg Mey (1934–2020), Schweizer Informatiker
 Johann de Mey (1617–1678), niederländischer reformierter Theologe
 Jos de Mey (1928–2007), flämischer Künstler und Grafiker
 Karin Melis Mey (* 1983), türkische Leichtathletin
 Karl Mey (1879–nach Mai 1945), deutscher Industriephysiker, von 1933 bis 1935 Vorsitzender der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG)
 Käthe Mey (1907–1987), deutsch-britisch-schweizerische Filmeditorin
 Marie-Anett Mey (* 1971), französische Sängerin
 Michèle Anne De Mey (* 1959), belgische Tänzerin und Choreographin
 Oskar Mey (1867–1942), deutscher Leinenfabrikant
 Peter De Mey (* 1966), belgischer katholischer Theologe
 Rafat Mey-Elahy (* 1942), deutsch-persische Künstlerin und Malerin
 Reinhard Mey (* 1942), deutscher Liedermacher
 Rolf Mey-Dahl (1937–2014), deutscher Schauspieler und Autor
 Uwe-Jens Mey (* 1963), deutscher Eisschnellläufer
 Werner Mey (1908–1985), deutscher Richter, Vizepräsident des Oberlandesgerichts Bremen

MEY steht für:
 IATA-Code von Meghauli Airport, Nepal

mey steht für:
 Hassania (ISO-639-3-Code), arabischer Dialekt

Siehe auch:
 Mei
 Meij
 Mai (Begriffsklärung)
 May
 Maj

Abkürzung